Foy kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Foy, Belgien, ort, Vallonien, Province du Luxembourg,

Storbritannien 

 Foy, Herefordshire, England, Herefordshire, 
 Fowey – en stad och civil parish i Cornwall i England

Andra 
 Bryan Foy
 Charley Foy
 Chris Foy
 Claire Foy
 Eddie Foy
 Irving Foy
 Khao Foy
 Lac Foy
 Mackenzie Foy
 Madeline Foy
 Mathilda Foy
 Richard Foy

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar